Дацюк — українське прізвище.
 Богдан Дацюк (1990—2015) — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Дацюк Василь Лаврентійович (* 1949) — український письменник, сатирик, гуморист.
 Владислав Дацюк ( 1937) — український юрист, Генеральний прокурор України (1993—1995).
 Євген Дацюк (1928—2005)  — український громадський діяч, поет, педагог, лавреат журналістської премії імені Петра Федуна (Полтави), радянський політичний в'язень.
 Мирон Дацюк (1919—1996) — єпископ Едмонтонської єпархії УГКЦ.
 Олександр Дацюк (1963-2020) — український музикант, композитор-пісняр, Заслужений артист України, лідер гурту «Лесик Band».
 Павло Дацюк ( 1978) — російський хокеїст.
 Роман Дацюк ( 1988) — український футболіст.
 Сергій Дацюк ( 1965) — український філософ.
 Дацюк Сергій Федорович — старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ тупеня.
 Тамара Дацюк ( 1944) — лікар-педіатр, Заслужений лікар України.
 Юрій Дацюк (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища